Russisch 3×3-basketbalteam (mannen)
 Russisch 3×3-basketbalteam (vrouwen)